Finale Kupa prvaka 1984. je bilo 29. po redu finale Kupa prvaka, koje je igrano 30. svibnja 1984. na rimskom Stadio Olimpicu. U finalu su igrali engleski Liverpool F.C. i talijanska AS Roma. Liverpool je pobijedio izvođenjem jedanaesteraca, iako je Roma bila na domaćem terenu. Rezultat je u prvih 90 minuta i nakon produžetaka bio 1:1, pa se išlo na izvođenje jedanaesteraca, u kojem je engleska momčad pobijedila Romu rezultatom 4:2. Liverpool je u ovom finalu po četvrti put postao pobjednik Kupa prvaka, i jedina momčad koja je 4 ili više puta osvojila natjecanje (kasnije je AC Milan srušio rekord, osvojivši peti Kup/Ligu prvaka 1994. godine). Pobjeda je upotpunila Liverpoolovu sezonu s osvojenom engleskom ligom i liga-kupom, i proslavila tada novog trenera Joa Fagana. Finale je ostalo poznato po sjajnim obranama Liverpoolova vratara Bruce Grobbelaara (zvane "špageti-noge"; sličnu stvar ponovio je Jerzy Dudek u finalu 2005. godine).

Susret

Vanjske poveznice
Rezultati Kupa prvaka, RSSSF.com
Sezona 1983./84., UEFA.com
Povijest Lige prvaka: 1984.

Kup prvaka 1984.
Nogometne utakmice u Italiji